Le nom Ryan Grant peut faire référence à :
 Ryan Grant (né en 1982), un joueur de football américain ;
 Ryan Grant (né en 1985), un joueur écossais de rugby à XV.

Voir aussi